Toulon  o Toló , ciutat d'Occitània, capital del departament del Var (regió de Provença-Alps-Costa Blava, França) 
 Toulon (Illinois), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Toulon-sur-Allier, municipi francès al departament de l'Alier 
 Toulon-sur-Arroux, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Cantó de Toulon-sur-Arroux, cantó francès al districte de Charolles )departament de Saona i Loira) 
 Districte de Toulon, districte del departament francès del Var (regió de Provença-Alps-Costa Blava, França) 
 RC Toulon, club de rugbi francès amb seu a Toló 
 Vert-Toulon, municipi francès al departament del Marne